Arthur Jeffrey Dempster (1886-1950), fisico statunitense di origine canadese
Carol Dempster (1901-1991), attrice statunitense del cinema muto
Thomas Dempster (1579-1625), storico scozzese
Stuart Dempster (1636), musicista statunitense